Serafin oder Seraphin ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Seraphin (1862–1951), siebenbürgischer Historiker
 Daniel Serafin (* 1981), österreichischer Sänger (Bariton)
 Enzo Serafin (1912–1995), italienischer Kameramann
 Giorgio Serafin (1726–1775), venezianischer Instrumentenbauer
 Harald Serafin (* 1931), österreichischer Sänger und Intendant

 Martina Serafin (* 1970), österreichische Sängerin (Sopran)
 Oliver Seraphin (* 1943), dominicanischer Geschäftsmann und Politiker
 Piotr Serafin (* 1974), polnischer Politiker
 Sanctus Seraphin (auch Santo Serafin; 1699–1776), italienischer Geigenbauer
 Tullio Serafin (1878–1968), italienischer Dirigent
 Uwe Serafin (* 1962), deutscher Schauspieler

Seraphin ist Name folgender Personen: 
 Seraphin I. von Taxis (vor 1490–1556), deutscher Postmeister
 Seraphin II. von Taxis (1538–1582), deutscher Postmeister

Serafin steht für:
 Serafin (Rockband), britische Band
 Serafin Unternehmensgruppe, deutsche Beteiligungsgesellschaft

Siehe auch: 
 Serafini
 Serafino
 Seraphim